Anna van Bourgondië (1192-1243), dochter van Hugo III van Bourgondië, gravin van Savoye (1233-1243)
 Anna van Bourgondië (1404-1432), dochter van Jan zonder Vrees
 Anna van Bourgondië (-1508), natuurlijke dochter van hertog Filips de Goede, gouvernante van hertogin Maria van Bourgondië